Peter Joseph du Plat ist der Name folgender Personen:

Peter Joseph du Plat (Deichgraf) (1728–1782), deutscher Kartograf und Deichgraf 
Peter Joseph du Plat (Offizier) (1761–1824), deutscher Generalmajor